2. etape af Tour de France 2018 gik fra Mouilleron-Saint-Germain til La Roche-sur-Yon 8. juli 2018.

Peter Sagan vandt etapen og overtog den gule førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

02